Синецкая — женская форма фамилии Синецкий.
 Синецкая, Ирина Владимировна (род. 1978) — российская боксёрша, трёхкратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы.
 Синецкая, Ульяна Яновна (род. 1996) — российская певица, солистка женской музыкальной поп-группы «CASH».